Griebler ist der Familienname folgender Personen:

 Martha Griebler (1948–2006), österreichische Malerin, Buchautorin und Buchillustratorin
 Matthias Griebler (* 1972), österreichischer Bildender Künstler